Brodowski (masculin), Brodowska (féminin) ou Brodowscy (pluriel) est un nom de famille polonais. Il peut faire référence à :

Personnalités 
 Antoni Brodowski (1784–1832), peintre polonais,
 Fritz von Brodowski (1886-1944), général allemand,
  (1932- ), joueur américain de baseball,
 , peintre polonais,
  (1985- ), personnalité allemande,
 Tadeusz Brodowski (1821-1848), peintre polonais.

Lieux 
 Brodowski (Brésil)